Svenstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svenstjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (18,7 ha)
Svenstjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (3,5 ha)
Lars-Svenstjärnarna, sjö i Falu kommun, 
Svenstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Ante-Svenstjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Ol-Svenstjärnen, sjö i Östersunds kommun, 
Per-Svenstjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Svenstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svenstjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,81 ha)
Jon-Svenstjärn, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn